Валерия Васильевна Златова (; 26 февраля 1983, с. Заря) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.

Биография 

Валерия Златова родилась 26 февраля 1983 года в селе Заря Саратского района Одесской области.

Победительница первенства Европы (2000), серебряный призёр чемпионата Европы (2003), серебряный призёр Кубка мира (Франция, 2006)

Примечания

Источники 
 
 Вольная борьба

Борцы Украины